Церковь святой Елизаветы (Елизаветинская кирха) — ныне не действующий лютеранский храм в городе Кронштадте. Объект культурного наследия народов России федерального значения.

Предыстория 
Первая лютеранская деревянная церковь во имя св. Елизаветы существовала в Кронштадте примерно с 1710-х гг. После городского пожара 1732 года по указу императрицы Анны Иоанновны территория, прилегающая к кирхе была передана под дворы морских служителей, а для кирхи отведено новое место «позади водоналивной мельницы». Здесь в 1735 году было начато строительство храма, но не завершено, поэтому в 1739 году участок передали для строительства Андреевского собора.

История 
Для кирхи в 1750 году прихожане приобрели три участка у Петербургских ворот, в Андреевской, Шкиперской и Восточной улицах и получили разрешение на строительство. Здесь была выстроена деревянная Елизаветинская церковь. Около неё до 1776 года существовало лютеранское городское кладбище.
 
В начале 1830-х гг. деревянная церковь сгорела, а в 1836—1838 гг. на прилегающем участке арх. К. Бейль выстроил каменную церковь по проекту архитектора Э. Анерта.

После революций 1917 года
Кампания по изъятию церковных ценностей после революции почти не коснулась лютеранских храмов. Лишь в церкви святой Елизаветы были изъяты 6 серебряных алтарных подсвечников. Число лютеран в Кронштадте из-за эмиграции немцев, латышей, эстонцев, финнов и шведов, быстро сокращалось.

23 декабря 1924 года районный комитет комсомола направил в кронштадтское экономическое совещание докладную записку, в которой ссылался на то, численность прихожан церкви св. Елизаветы составляет лишь 15-20 человек, предлагал закрыть храм и устроить в его здании Дом пролетарской физической культуры профсоюза металлистов и Главного военного порта. А уже 8 января 1925 года председатель приходского совета Шплет заявил об отказе использования храма, поскольку «приход распался», служб не было около двух лет, а пастор давно покинул Кронштадт. 18 января 1925 года церковь св. Елизаветы была закрыта, её имущество передали в кирху св. Николая, а церковное здание приспособили под клуб профсоюза металлистов. 

Вскоре та же судьба постигла и вторую кирху. 26 мая 1926 года начальник административного отдела Кронштадта ходатайствовал о закрытии кирхи «за малочисленностью верующих». Формально закрытие произошло в августе 1926 году

Сейчас зданием владеет Водоканал Санкт-Петербурга, Кронштадтское отделение.

См. также 
 Неправославные храмы Санкт-Петербурга
 Список лютеранских церквей Санкт-Петербурга

Примечания

Литература 

 
 

Лютеранские храмы Санкт-Петербурга
Протестантизм в Санкт-Петербурге
Храмы Кронштадта